Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tejmuraz Gabašvili e Dmitri Vlasov che hanno battuto in finale James Auckland e Ladislav Švarc 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Vadim Kucenko (primo turno)
 Viktor Bruthans /  Serhij Stachovs'kyj (semifinali)

 Tejmuraz Gabašvili /  Dmitri Vlasov (Campioni)
 Philipp Mukhometov /  Evgenij Smirnov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2004